

Lokalizacje

Wsie 

 Dobromierz – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Dobromierz 
 Dobromierz – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Nowa Wieś Wielka 
 Dobromierz – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Kluczewsko

Gminy 
 Gmina Dobromierz – gmina wiejska w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim
 Gmina Dobromierz – dawna gmina wiejska istniejąca do 1954 roku w województwie kieleckim

Pozostałe 
 Jezioro Dobromierz – zbiornik retencyjny w woj. dolnośląskim 
 błędny zapis imienia Dobromir